The Pursuit é o quinto álbum de estúdio de Jamie Cullum, lançado em 2009.

Faixas

"Just One of Those Things"
"I'm All Over It"
"Wheels"
"If I Ruled the World"
"You and Me Are Gone"
"Don't Stop The Music" (cover de Rihanna)
"Love Ain't Gonna Let You Down"
"Mixtape"
"I Think, I Love"
"We Run Things"
"Not While I'm Around"
"Music Is Through"

Álbuns de 2009
Álbuns de Jamie Cullum